Les 24 Heures de Spa 1964 sont la  de l'épreuve. La course est organisée par le RACB et réservée aux voitures de tourisme, s'est déroulée les 25 et 26 juillet 1964 sur le circuit de Spa-Francorchamps.

Classement de la course 

 Légende: Abd.=Abandon - Nc.=Non classé - Dsq.=Disqualifié.

Pole position et record du tour 
 Pole position :  John Whitmore sur #301 Ford Lotus Cortina en .
 Record du tour :  Eugen Böhringer sur #101 Mercedes-Benz 300SE en  (177,297 km/h).

Heures en tête 
  John Whitmore /  Frank Gardner (Ford Cortina) : 2 heures (1-2)
  Eugen Böhringer /  Dieter Glemser (Mercedes 300) : 21 heures (3-23)
  Robert Crevits /  Taf Gosselin (Mercedes 300) : 1 heure (24)

À noter 
 L'épreuve est réorganisée après plus de dix ans d'interruption. La précédente édition remontait à 1953
 Peu avant 22 h, le pilote italien Piero Frescobaldi est victime d'un accident mortel peu après le virage de Malmedy, au volant de la Lancia n°206 qu'il partageait avec son frère Ferdinando.

Notes et références

Liens externes 

Sport automobile en 1964
24h spa
24 Heures de Spa